Papa Teodoro II – papa della Chiesa cattolica
 Antipapa Teodoro II – antipapa
 Teodoro II – papa della Chiesa ortodossa copta
 Teodoro II – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Teodoro II Paleologo – despota della Morea
 Teodoro II d'Armenia – principe armeno
 Teodoro II d'Etiopia – imperatore d'Etiopia
 Teodoro II Lascaris – imperatore bizantino
 Teodoro II di Milano – arcivescovo longobardo
 Teodoro II del Monferrato – nobile italiano
 Teodoro II –  esarca bizantino

Pagine correlate 
Teodoro (disambigua)
 Teodoro I